Günther Henrich ist der Name folgender Personen:

* Günther Henrich (Journalist) (1935–2018), deutscher Journalist 
 Günther Steffen Henrich (* 1938), deutscher Neogräzist

Siehe auch:
 Günter Henrich